Een verdeelhal, samenkomst of toeloop is een ruimte waar paden en wegen van mensen elkaar kruisen, zoals in een hotel, een conventiecentrum, een spoorwegstation, een terminal, een hal of een andere plek.

In een (metro)station bevindt de verdeelhal zich veelal ondergronds. Hier verdelen de uitstappende reizigers zich over de verschillende uitgangen naar de straat en/of in- en overstappers zich over verschillende lijnen die het station aandoen.

Voorbeelden
 Ontmoetingsplekken
 Onderwijsinstellingen
 Stations
 Conferentiecentra
 Hotels
 Luchthaventerminals
 Winkelcentra, of delen ervan die speciaal zijn toegespitst als samenkomst
 Sportfaciliteiten en stadions

Weg
Terminologie